Shatou bezeichnet:

 Shatou (Cangwu) (沙头镇), Großgemeinde im Kreis Cangwu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shatou (Guangling) (沙头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guangling in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shatou (Yongjia) (沙头镇), Großgemeinde im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shatou (Ziyang) (沙头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ziyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Shatou (Futian) (沙头街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Futian in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shatou (Panyu) (沙头街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Panyu in der chinesischen Provinz Guangdong